Krabbenbrot steht für:

 traditionelles Gericht aus Norddeutschland, siehe Nordseekrabbe (Lebensmittel) #Krabbenbrot
 traditionelles Gericht aus Nordfriesland, siehe Halligbrot
 Gericht aus Schweden, siehe Räksmörgås
 Krupuk, asiatische Krabbenchips